Хвалите родину () — государственный гимн Сомали. Утверждён в 2012 году после принятия новой Конституции Сомалийской Республики. Предыдущий гимн использовался с 2000 года и назывался Soomaaliyeey toosoo.

Гимн написал и спел Абдуллахи Карше. 

Несмотря на то, что Soomaaliyeey toosoo часто используется в качестве фактического национального гимна, официальным национальным гимном Сомали является Qolobaa Calankeed.

Текст гимна

Примечания

Ссылки 

 National Anthems & Patriotic Songs - Текст песни Somalian National Anthem - Qolobaa Calankeed

Государственные символы Сомали
Сомали
Песни 1959 года